ACI poate fi:

ACI Cluj, companie de construcții
Auto Chassis International, companie din industria auto